Tung kan vara:

ett begrepp som används inom tyngder och vikt
en alternativ transkribering till det kinesiska efternamnet Dong